Mit Klasse 34 werden bei den südafrikanischen Eisenbahnen zwei Bauarten von Diesellokomotiven bezeichnet:
 GE U26C (Unterklassen 34-000, 34-400, 34-500 und 34-900)
 EMD GT26MC (Unterklassen 34-200, 34-600 und 34-800)